Pletinckx ist der Familienname folgender Personen:

Daniel Pletinckx (1774–1819), französischer Bildhauer
Ewoud Pletinckx (* 2000), belgischer Fußballspieler
Joseph Pletinckx (1888–1971), belgischer Wasserballspieler